« Madman » est un nom commun anglais signifiant « fou ». Son pluriel est « Madmen ».

Personnes 
 Madman Muntz (1914-1987), homme d'affaires américain ;
 , dit « Madman Hedge », parolier et producteur britannique.

Bande dessinée 
 , groupe de super-méchants de l'univers DC apparus en 1967 ;
 , super-méchant de l'univers Marvel apparu en 1989 ;
 Madman, super-héros créé par Mike Allred en 1990.

Cinéma et télévision 
 Madman, film d'horreur américain sorti en 1982 ;
 Madman Entertainment, société de production australienne fondée en 1996 ;
 Mad Men, série télévisée américaine diffusée de 2007 à 2015.

Littérature 
 , roman de Samuel R. Delany publié en 1994.